Hariri ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 al-Hariri (1054–1122), arabischer Dichter und Grammatiker aus Basra
 Ali Hariri (1009–1079), kurdischer Dichter
 Bahaa Hariri (* 1966), libanesischer Unternehmer
 Bahiya al-Hariri (* 1952), libanesische Politikerin
 Franso Hariri (1937–2001), assyrischer Politiker und Mitglied der Kurdischen Demokratischen Partei (KDP)
 Omar El-Hariri (1944–2015), Exekutivratsmitglied des Nationalen Übergangsrats von Libyen
 Rafiq al-Hariri (1944–2005), libanesischer Ministerpräsident
 Saad Hariri (* 1970), libanesischer Ministerpräsident und Sohn von Rafiq al-Hariri

Siehe auch:
 Harir